Sohren steht für
Sohren, Ort in Rheinland-Pfalz

Sohren ist der Familienname von
Peter Sohren (um 1630–um 1692), deutscher Kirchenmusiker

Siehe auch:
Søren (Vorname)